Вирунга:

 Вирунга — вулканическая горная группа в Африке, между озёрами Киву и Эдуард, на стыке границ Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды.
 Вирунга — национальный парк на территории Демократической Республики Конго.
 «Вирунга» — документальный фильм 2014 года, снятый Орландо фон Айнсиделем.